Die Premjer-Liga 2015 war die 24. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. März und endete am 8. November. Der FK Astana konnte sich zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft sichern.

Modus 
Die Saison wurde mit zwölf Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Abstiegsrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegation 
Der Elftplatzierte bestritt nach Abschluss der regulären Saison ein Relegationsspiel gegen den Zweitplatzierten der 1. Liga.

!Tore
||1:0 Schachmetow (31.)
|}

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2015
 Kasachischer Pokal

Weblinks 
 Kasachstan 2015 bei wildstat.com
 Saison 2015 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015